Нойштадт () — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.

Входит в состав района Нойвид. Подчиняется управлению Асбах. Население составляет 6336 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 35,83 км². Официальный код — 07 1 38 044.

Коммуна подразделяется на 56 сельских округов.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Рейнланд-Пфальца